Pflug signifie charrue en allemand. C'est un patronyme porté notamment par :

 Jo Ann Pflug (née en 1947), actrice américaine ;
 Monika Pflug (née en 1954), patineuse de vitesse ouest-allemande.